Tețcani ist der Name mehrerer Orte
 in Rumänien:
 Tețcani (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 in der Republik Moldau:
 Tețcani (Briceni), Gemeinde im Rajon Briceni